David Werdyger (1919-2014), hazzan américain d'origine polonaise, survivant de la Shoah, père de Mendy Werdyger et de Mordechai Ben David 
 Mendy Werdyger, chanteur hassidique américain, fils de David Werdyger, le frère de Mordekhaï Ben David (MBD) et le père de Yeedle Werdyger
 Mordechai Ben David (Mordechai Weerdyger), (1951-), chanteur américain, spécialisé dans le répertoire hassidique, il a été consacré « King of Jewish Music », fils de David Werdyger et frère de Mendy Werdyger.
 Yeedle Werdyger (1971-), chanteur et un producteur de musique hassidique américain, le fils de Mordechai Ben David, le petit-fils de David Werdyger et le neveu de Mendy Werdyger
 Yisroel Werdyger, chanteur de musique hassidique américain, le fils de Mendy Werdyger, le neveu de Mordechai Ben David, le petit-fils de David Werdyger et le cousin de Yeedle Werdyger.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif